Cape Charles, població dels Estats Units a l'estat de Virgínia
 Biografies:
 Ray Charles (Geòrgia, Estats Units, 1930-2004), intèrpret
 Annette Charles (1948 – 2011), actriu americana 
 Pierre d'Alcantara Charles, (París, 1790 - Brussel·les, 1877), Príncep i duc d'Arenberg 
 Víctor Cordero i Charles (Molins de Rei, 1971), compositor català, professor de música a Suïssa